14-ые парламентские выборы в Сейм Латвии прошли 1 октября 2022 года.

Избирательная система 

100 депутатов Сейма избираются по открытым спискам, по системе пропорционального представительству в пяти многомандатных округах на основе регионов Латвии, с включением заграничных голосов в Рижский округ. Места распределяются по методу Сент-Лагю с национальным избирательным барьером в 5 %. Избиратели также могут подать голоса за и против отдельных кандидатов в списке, за которого они проголосовали, добавляя такому кандидату плюс в избирательном бюллетене или, напротив, вычёркивая его имя.

Предвыборная кампания
Прошло 15 раундов дебатов на телеканалах LTV, TV3, TV24.

Результаты 
Четыре партии и избирательных блока впервые будут представлены в сейме: это левое социал-демократическое движение Прогрессивные, которое на предыдущих выборах не преодолело пятипроцентный барьер, популистская партия «Стабильность!» и «Латвия на первом месте», а также Объединённый список, основу которого составило одно из крыльев Союза зелёных и крестьян.

Выборы проходили на фоне российского вторжения на Украину, вероятно это отразилось на результатах партии «Согласие», за которую традиционно голосовало русскоязычное население Латвии, и которое не сумело набрать минимальный порог для прохода в Сейм, хотя в сейме 13 созыва у «Согласия» была самая крупная фракция. По результатам предстоящих экзитполов популярность партии неуклонно снижалась. В то же время новообразованная в 2021 году популистская партия с высокой долей русскоязычных граждан в избирательном списке, «Стабильность!», возглавляемая Алексеем Росликовым, сумела пройти в сейм и занять 9 мест.

Новое единство , единый список и национальный альянс сформировали правительственную коалицию.

В новом Сейме будут вновь представлены заседавшие в прежнем созыве партии «Новое единство», «Союз зелёных и крестьян» и «Национальный альянс», занявшие на прошлых выборах 5-е, 6-е и 7-е места.

Распределение по округам

Ссылки 
 На выборах в Латвии победила правоцентристская партия бывшего премьер-министра
 ТЧК. Выбери будущее. Дебаты на русском языке
 Нил Ушаков о результатах выборов в Сейм // 31 октября 2022

Примечания 

2022 год в Латвии
Латвия
Выборы в Латвии